Ла Чарамуска има више значења:

 Ла Чарамуска (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Чарамуска, Сантијаго ел Месон (Сан Андрес Кабесера Нуева), насеље у савезној држави Оахака у Мексику